Franz Bielefeld ist der Name folgender Personen:

* Franz Bielefeld (Politiker, 1880) (1880–1949), deutscher Politiker (Zentrum)
 Franz Bielefeld (Politiker, 1907) (1907–1989), deutscher Politiker (NSDAP)